Winston ist der Name folgender Orte:

— in England:
 Winston (County Durham)
 Winston (Suffolk)

— in den Vereinigten Staaten:
 Winston (Florida)
 Winston (Georgia)
 Winston (Missouri)
 Winston (Montana)
 Winston (New Mexico)
 Winston (North Carolina)
 Winston (Oregon)
 Winston County (Alabama)
 Winston County (Mississippi)
 Winston-Salem, North Carolina

Winston ist ein Vorname, siehe Winston (Vorname)

Winston ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Winston (* 1978), britischer Singer-Songwriter
 Douglas Winston (1932–2021), australischer Leichtathlet
 Fountain Winston (1793–1834), US-amerikanischer Politiker
 Francis D. Winston (1857–1941), US-amerikanischer Politiker
 George Winston (* 1949), US-amerikanischer Musiker, Komponist und Pianist
 Harry Winston (1896–1978), US-amerikanischer Juwelier
 Hattie Winston (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 Henry Winston (1911–1986), US-amerikanischer Politiker (CPUSA)
 Jahi Di’Allo Winston (* 2003), US-amerikanischer Musicaldarsteller und Nachwuchsschauspieler
 Jameis Winston (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 James Winston (1896–1981), US-amerikanischer Rugbyspieler 

 Joseph Winston (1746–1815), US-amerikanischer Politiker
 Kennedy Winston (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Mary Winston Newson (1869–1959), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin 
 Matt Winston (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Patrick Winston (1943–2019), US-amerikanischer Informatiker
 Robert Winston (* 1940), britischer Arzt und Politiker
 Rory Winston, US-amerikanischer Schriftsteller
 Seth Winston (1950–2015), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent
 Stan Winston (1946–2008), US-amerikanischer Maskenbildner, Designer und Filmregisseur

Winston bezeichnet:

 Winston (Zigarettenmarke), eine Zigarettenmarke
 Winston Battery, chinesische Firma, vor allem Produktion von Lithium-Eisenphosphat-Akkumulatoren
 Winston-Gletscher, Gletscher auf der Insel Heard, Indischer Ozean
 Winston-Lagune, Lagune der Insel Heard, Indischer Ozean
 Zyklon Winston (auch Hurrikan Winston), tropischer Wirbelsturm der Kategorie 5 im Südpazifik im Februar 2016
 Winston (Apfel), eine Apfelsorte

Siehe auch:

 Saving Winston
 Winstone